Associazione Calcio Legnano é um clube de futebol italiano da cidade de Legnano que disputa a Série C1. Na temporada 2006-07 conseguiu a primeira colocação do Grupo A da Série C1 conquistando o acesso para a Série C1 após um longo período afastado das três primeiras divisões.

Legnano
Clubes de futebol fundados em 1913